Ализе Лим (; родилась 13 июля 1990 года в Париже, Франция) — французская теннисистка вьетнамского происхождения; победительница семи турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация 
Ализе — одна из трёх детей Николь и Куанга Лимов; у неё есть сестра Мелоди и брат Эмрик.

Француженка в теннисе с четырёх лет; любимое покрытие — хард, лучший элемент игры — укороченный удар.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (2)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (16)

Победы (5)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Франции